L'équipe de Turquie de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs turcs de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Fédération turque de basket-ball.

Lors du championnat du monde 2010 qu'elle organise à domicile, la Turquie décroche la médaille d'argent et obtient le meilleur résultat de son histoire au niveau international.

Historique 
La Turquie participe pour la première fois en 1936 à un tournoi international, les Jeux olympiques de Berlin. Battue par le Chili au premier tour, la Turquie termine . En 1952, l'équipe participe à nouveau aux Jeux olympiques et termine .

Elle termine vice-champion d'Europe au championnat d'Europe de 2001 et vice-champion du monde au championnat du monde 2010 derrière les États-Unis.

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du monde

Parcours aux Championnats d'Europe des nations

Équipe actuelle 
Effectif lors du Championnat d'Europe 2022.

Joueurs marquants 
 Hüseyin Beşok
 Turgay Demirel
 Orhun Ene
 Harun Erdenay
 Erman Kunter
 İbrahim Kutluay
 Tamer Oyguç
 Mirsad Türkcan
 Hidayet Türkoğlu
 Mehmet Okur

Équipe et les réalisations passées 
Jeux Olympiques d'été 1936 : Sur 21 équipes, elle a été classée 

Kamil Ocak, Şeref Alemdar, Naili Moran, Hazdayi Penso, Nihat Ertuğ, Jak Habib, Feridun Koray, Dionis Sakalak, Sadri Usluoğlu, Hayri Arsebük

Championnat d'Europe de basket-ball 1949 : Sur 7 équipes, elle a été classée 

Hüseyin Öztürk, Samim Göreç, Ali Uras, Avram Barokas, Mehmet Ali Yalım, Tevfik Tankut, Sacit Seldüz, Erdoğan Partener, Ayduk Koray, Haşim Tankut, Candaş Tekeli, Vitali Benazus

Championnat d'Europe de basket-ball 1951 : Sur 17 équipes, elle a été classée 

Yalçın Granit, Ali Uras, Mehmet Ali Yalım, Avram Barokas, Sacit Seldüz, Nejat Diyarbakırlı, Yılmaz Gündüz, Cemil Sevin, Sadi Gülçelik, Ertem Göreç, Ayhan Demir

Jeux Olympiques d'été 1952 :Sur 23 équipes, elle a été classée 

Yalçın Granit, Ali Uras, Mehmet Ali Yalım, Altan Dinçer, Sacit Seldüz, Nejat Diyarbakırlı, Yılmaz Gündüz, Sadi Gülçelik, Yüksel Alkan, Turhan Tezol, Erdoğan Partener, Güney Ülmen

Notes et références 

Turquie
Basket-ball en Turquie
Basket-ball